Río Verde puede referirse a:

Localidades 
Río Verde (Chile), comuna de la Región de Magallanes.
Río Verde (México), municipio del estado mexicano San Luis Potosí.
Río Verde (cantón), en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
Río Verde (Ecuador), cabecera del cantón anterior.
Rio Verde (municipio, Brasil), municipio del estado brasileño de Goias.
Río Verde (condado de Maricopa, Arizona), en Estados Unidos.

Ríos 
Río Verde (Bolivia), río amazónico fronterizo de 133 kilómetros entre Bolivia y Brasil.
Río Verde (Mato Grosso do Sul), río brasileño afluente del río Paraná.
Río Verde (Granada), de España.
Río Verde (Málaga), de España.
Río Verde (Guadix), en la provincia española de Granada.
Río Verde (Valencia), de España.
Río Verde (Chihuahua), río del estado de Chihuahua en México, una de las cabeceras del río Fuerte.
Río Verde (Jalisco), afluente del río Grande de Santiago que discurre por los estados de Aguascalientes y Jalisco.
Río Verde (Oaxaca), río del estado de Oaxaca en México.
Río Verde (Paraguay), discurre por el Chaco Boreal, es afluente del río Paraguay.
Río Verde (Arizona), en los Estados Unidos.
Río Verde (Utah), en los Estados Unidos.
Río Verde (Corcovado), afluente del río Corcovado en la Región de Aysén de Chile.
Río Verde (Skyring), que desemboca en el seno Skyring, en la Región de Magallanes de Chile.

Otros 
Villa romana de Río Verde, situada en Marbella (España).
Callejeros (banda), cuyo nombre anterior era "Río Verde".